Armășești (gmina) – gmina w Rumunii, w okręgu Jałomica
 Armășești (okręg Jałomica) – wieś w Rumunii, w okręgu Jałomica, w gminie Armășești